Джефф или Джеффри Уильямс может означать: Уильямс, Джефф (род. 1963) — американский предприниматель, главный операционный директор Apple Inc.
 Уильямс, Джеффри Нелс (род. 1958) — американский астронавт, полковник, христианский проповедник.